Maria Fernanda Alves e Jessica Moore erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Jan Abaza e Louisa Chirico.

Il doppio del torneo di tennis Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jan Abaza e Louisa Chirico che hanno battuto in finale Asia Muhammad e Allie Will 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Maria Sanchez (primo turno)
  Julia Cohen /  Tatjana Maria (ritiro)

  Asia Muhammad /  Allie Will (finale) 
  Maria Fernanda Alves /  Jessica Moore (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2013